Гуггенхайм — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гуггенхайм, Бенджамин (1865—1912) — американский бизнесмен, брат С. Гуггенхайма.
 Гуггенхайм, Вилли (1900—1977) — швейцарский художник.
 Гуггенхайм, Даниэль (1856—1930) — американский предприниматель, миллионер и меценат. 
 Гуггенхайм, Дэвис (род. 1963) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Гуггенхайм, Марк (род. 1970) — американский продюсер и сценарист комиксов.
 Гуггенхайм, Мейер (1828—1905) — американский предприниматель и филантроп, основатель клана Гуггенхаймов.
 Гуггенхайм, Микеланджело (1837—1914) — итальянский коллекционер и антиквар.
 Гуггенхайм, Пегги (1898—1979) — американская галеристка, меценат и коллекционер искусства XX века, дочь Б. Гуггенхайма.
 Гуггенхайм, Саймон (1867—1941) — американский бизнесмен, политик и меценат.
 Гугенхейм, Сильвен (род. 1960) — французский историк-медиевист.
 Гуггенхайм, Соломон (1861—1949) — американский промышленник и меценат, основатель Музея современного искусства в Нью-Йорке, Фонда Гуггенхайма для поддержки современного искусства.